La denominazione 105/14 fu utilizzata per due diversi obici in servizio nel Regio Esercito e nell'Esercito Italiano.

 105/14 Mod. 1917 – obice progettato dall'Ansaldo nel corso della prima guerra mondiale ed entrato in servizio nel 1939
 M56 da 105/14 – obice da montagna prodotto dalla OTO Melara ed entrato in servizio nell'Esercito Italiano nel 1957